Kvam (Hordaland), een gemeente in de Noorse provincie Hordaland
Kvam (Oppland), een plaats in de Noorse provincie Oppland
Kvam (Vestland), een gemeente in de Noorse provincie Vestland